Alberto D'Aversa – regista italiano
 Beatrice D'Aversa – attivista italiana
 Jonathan D'Aversa – hockeista su ghiaccio canadese
 Miguel d'Aversa – vescovo italiano
 Roberto D'Aversa – allenatore di calcio in attività ed ex calciatore italiano
 Stefano D'Aversa – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, ora ritirato